Dejan Lovren (wym. []; ur. 5 lipca 1989 w Zenicy) – chorwacki piłkarz, występujący na pozycji obrońcy we francuskim klubie Olympique Lyon oraz w reprezentacji Chorwacji.

Kariera klubowa 
Dejan Lovren jest wychowankiem NK Karlovac. W 2005 roku trafił do Dinama Zagrzeb, w którym występował przez 5 lat (2005–2010). W latach 2006–2008 przebywał na wypożyczeniu w Interze Zaprešić. W styczniu 2010 roku podpisał kontrakt z francuskim klubem Olympique Lyon.

14 czerwca 2013 roku został piłkarzem Southampton. Latem 2014 roku, po zaledwie jednym sezonie spędzonym na południu Anglii, przeniósł się do Liverpoolu. Kwotę odstępnego oszacowano na 20 mln funtów.

27 lipca 2020 roku Lovren podpisał trzyletni kontrakt z Zenitem Petersburg. Zenit zapłacił około 12 milinów euro.

Statystyki klubowe 
 Aktualne na dzień 26 lipca 2020 r.

Kariera reprezentacyjna 
W 2009 Lovren zadebiutował w reprezentacji Chorwacji.

W 2014 roku wziął udział w Mistrzostwach Świata w Brazylii, gdzie wystąpił we wszystkich trzech meczach swojej reprezentacji. W 2018 roku na Mistrzostwach Świata wywalczył z reprezentacją srebro.

Życie pozasportowe 
29 czerwca 2012 poślubił Anitę Sekulić. 28 sierpnia tego samego roku urodziła się ich córka Elena.

Osiągnięcia

Inter Zaprešić 
 Mistrzostwo drugiej ligi chorwackiej: 2006/2007

Dinamo Zagrzeb 
 Mistrzostwo Chorwacji: 2008/2009
 Puchar Chorwacji: 2008/2009

Olympique Lyon 
 Puchar Francji: 2011/2012

Liverpool F.C. 
 Mistrzostwo Anglii: 2019/2020
 Liga Mistrzów UEFA: 2018/2019
 Finał Ligi Mistrzów UEFA: 2017/2018
 Finał Ligi Europy UEFA: 2015/2016

Reprezentacyjne 
 Wicemistrzostwo Świata: 2018

Odznaczenia 
 Order Księcia Branimira

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Chorwacji w piłce nożnej
Piłkarze Dinama Zagrzeb
Piłkarze Interu Zaprešić
Piłkarze Olympique Lyon
Piłkarze Southampton F.C.
Piłkarze Liverpool F.C.
Piłkarze Zenitu Petersburg
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Ludzie urodzeni w Zenicy
Urodzeni w 1989